Воронково — название населённых пунктов:

Молдавия  
 Воронково — село в Сорокском районе.

Приднестровская Молдавская Республика 
 Воронково — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Воронково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Воронково — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Воронково — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Воронково — село в Таврическом районе Омской области.
 Воронково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Воронково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Воронково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Воронково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.